Гетто в Радоме — еврейское гетто в Радоме, созданное нацистами в период оккупации территории Польши во время Второй мировой войны.

Гетто было создано с целью изоляции, эксплуатации и последующего уничтожения польских евреев в марте 1941 года. Ликвидация гетто началось в августе 1942 года и закончилось в июле 1944 года. Примерно 30 000-32 000 человек были отправлены в вагонах для скота в лагерь смерти Треблинка.

Создание гетто 
В сентябре 1939 года войска Германии оккупировали Польшу. Акты преследования и насилия в отношении евреев начались сразу же после занятия немцами города. Молодых мужчин отправляли на принудительные работы. В марте 1941 года евреев согнали в специально организованное гетто. В нём жило 35 тысяч человек.

Условия жизни 
Условия проживания в гетто были крайне тяжелыми, люди жили очень скученно, в одной комнате — до 15 человек.

Немцы ввели для узников гетто в возрасте от 14 до 60 лет принудительный труд, который оплачивался крайне низко или не оплачивался вовсе. Также немцы систематически терроризировали узников — от грабежей до убийств.

Уничтожение узников 
15 августа 1942 года в радомское гетто вошли немецкие войска. Акция по вывозу в лагерь уничтожения продолжалась 4 дня, в гетто осталось 10 тысяч человек. В ноябре 1942 часть евреев были отправлены в концлагерь Шидловиц. Оставшихся в живых заключённых в январе 1943 года немцы увезли в лагерь уничтожения Треблинка.

Весной 1943 года оберштурмфюрер Шиперс, унтерштурмфюрер Шейгл и унтерштурмфюрер Каппке объявили узникам гетто, что их освобождают и высылают в Палестину. Однако вместо Палестины 150 евреев увезли в концлагерь Шидловиц и там расстреляли. В ноябре 1943 года остатки гетто Радома были уничтожены. Немногочисленные оставшиеся в живых были заключены в новый концлагерь, который стал подразделением лагеря уничтожения Освенцим.

Известные узники 
 Тувья Фридман

Примечания

Литература 
 Sebastian Piątkowski, «Radom — zarys dziejów miasta», Radom 2000, ISBN 83-914912-0-X.
 Sebastian Piątkowski «Dni życia, dni śmierci. Ludność żydowska w Radomiu w latach 1918—1950», Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2006, ISBN 83-89115-31-X

Ссылки 
 
 Testimony of Marlot Wandel on hiding in Radom Ghetto at yadvashem.org
 Testimony of Marlot Wandel on working in Radom Ghetto at yadvashem.org

Гетто, созданные в 1941 году
Гетто, ликвидированные в 1943 году
Появились в 1941 году в Польше
Гетто в Польше
Г